

Geografia 
 Bangladesh
 Phulpur – sottodistretto (upazila) situato nel distretto di Mymensingh, divisione di Mymensingh
 India
 Phulpur – città del distretto di Allahabad, Uttar Pradesh
 Phulpur – città del distretto di Azamgarh, Uttar Pradesh